Az 1992-1993-as bajnoki évadot a Kispest Honvéd nyerte a Vác FC-Samsung és az Ferencvárosi TC előtt. A 16 csapatos bajnokságból kiesett a Veszprém LC és a Nyíregyházi FC. A legnagyobb átlagnézőszáma a Ferencvárosnak volt, a Diósgyőri VTK és a Nyíregyháza előtt.

Kiesett a Nyíregyháza és a Veszprém, feljutott a Debreceni VSC és a Haladás VSE.
Osztályozó mérkőzésekre szorult az Újpest és a Diósgyőr.

Osztályozók:

 Újpest - FC Hatvan 0-0 , 2-1.
 Diósgyőr - EMDSZ Soproni LC 1-0, 0-5 (Sopronban 10 000 szurkoló előtt).

Bent maradt a Sopron és az Újpest.

Végeredmény 

A bajnok Kispest-Honvéd játékosai
Brockhauser István  (19) – Csábi József (24), Kovács Ervin (24), Plókai Attila (27) – Pisont István (21), Márton Gábor (25), Halmai Gábor (27), Illés Béla (28), Duró József (24) – Orosz Ferenc (23), Vincze István (24)
Játszott még: Hamar István (26), Fischer Pál (23), Szabados József (17), Ivanics László (10), Adrian Negrau (19), Árki Gábor (9), Tarlósi István (4), Vezér Ádám (4), Gulyás István (3), Faragó István (3), Flórián Tibor (1)
Edző: Martti Kuusela

Kereszttáblázat

Díjak

A góllövőlista végeredménye

Nézőszám

Források 
 Magyar bajnoki szezonok 1981-1996 
 A magyar bajnokságok nézőszámstatisztikái 1987-1999 között
 Nemzetisport.hu
 

Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok
Magyar 1
Magyar 1